Cabo Frio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cabo Frio (ö), Rio de Janeiro, 
 Cabo Frio (stad), Rio de Janeiro,